En Pologne, Trzciniec est le nom de : 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Trzciniec, village de la gmina de Białe Błota,
 Trzciniec, village de la gmina de Sicienko,
 Trzciniec, village du powiat de Nakło.

dans la voïvodie de Łódź 
 Trzciniec, village.

dans la voïvodie de Lublin
 Trzciniec, village de la gmina de Lubartów,
 Trzciniec, village de la gmina de Michów,
 Trzciniec, village de la gmina de Chodel,
 Trzciniec, village de la gmina de Łaziska.

dans la voïvodie de Mazovie
 Trzciniec, village du powiat de Mława,
 Trzciniec, village du powiat de Pułtusk,
 Trzciniec, village du powiat de Siedlce,
 Trzciniec, village du powiat de Varsovie-ouest.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Trzciniec, village du powiat de Drawsko.
 Trzciniec, village du powiat de Myślibórz.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Trzciniec, village.

dans la voïvodie de Silésie
 Trzciniec, village.